Ел Хункал има више значења:

 Ел Хункал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хункал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хункал (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хункал (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хункал (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хункал (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику